El término Carmody puede estar referido o vinculado a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Alan Carmody (1920-1978), también conocido como Alan Thomas Carmody, servidor público australiano, y funcionario de gobierno.
 Art Carmody (1958-), deportista estadounidense, pateador de fútbol americano.
 Bill Carmody (1951-), también conocido como William Carmody, como William D. Carmody, y como William "Bill" Carmody, deportista estadounidense, entrenador en baloncesto.
 Don Carmody (1951-), productor cinematográfico canadiense.
 Erin Carmody (1988-), deportista canadiense nacido en la Isla del Príncipe Eduardo, y practicante de curlin (deporte de precisión y de equipo, con alguna similitud a los bolos ingleses y a la petanca, que se practica sobre pista de hielo).
 Isobelle Carmody (1958-), también conocida como Isobelle Jane Carmody, escritora australiana de ciencia ficción, fantasía, literatura infantil, y literatura para adultos jóvenes.
 John M. Carmody (1881-1963), también conocido como John Michael Carmody, administrador estadounidense que se desempeñó en la Administración de Electrificación Rural y en la Agencia Federal de Obras.
 Kev Carmody (1946-), también conocido como Kevin Daniel "Kev" Carmody, cantautor australiano indígena.
 Martin H. Carmody (1872-1950), también conocido como Martin Henry Carmody, católico estadounidense, y séptimo Caballero Supremo de los Caballeros de Colón.
 Michael Carmody, también conocido como Michael Joseph Carmody, ejecutivo de negocios y funcionario público australiano ya retirado, que fue Comisionado de Tributación de la Commonwealth de Australia, y Director Ejecutivo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Australia.
 Robert Carmody (1938-1967), también conocido como Bob Carmody, como Robert John Carmody, y como Robert "Bob" John Carmody, boxeador estadounidense que compitió en la categoría 'peso mosca'.
 Thomas Carmody (1859-1922), abogado y político estadounidense.
 Thomas G. Carmody (1961-), también conocido como Thomas Gaughan Carmody Jr., corredor estadounidense de propiedades inmobiliarias en Shreveport, Luisiana.
 Tim Carmody (1956-), también conocido como Timothy Francis "Tim" Carmody, juez australiano.

Toponimia 
 Carmody (Minnesota), comunidad no incorporada en el municipio de Dalbo, condado de Isanti, Minnesota, Estados Unidos.